Czerwonak (gemeente)
 Czerwonak (Groot-Polen)
 Czerwonak (West-Pommeren)